Crossomitrium är ett släkte av bladmossor. Crossomitrium ingår i familjen Daltoniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Crossomitrium